Каффа — стародавня держава на території сучасної Ефіопії
 Каффа — область в Ефіопії
 Каффа (Кафа) — старовинна назва міста-фортеці Феодосія у Криму